Дефля́тор валово́го вну́треннего проду́кта (дефлятор ВВП) — ценовой индекс, созданный для измерения общего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике. Рассчитывается как индекс Пааше и выражается в процентах.

Основные свойства 
 При расчёте дефлятора цен учитываются все товары и услуги, включаемые в ВВП данной страны
 Данный индекс не включает в себя импортные товары
 Основан на потребительской корзине текущего года, а не базисного, как при индексе потребительских цен
 Включает в себя цены на новые товары и услуги

Расчёт 
Представляет собой отношение номинального ВВП, выраженного в рыночных ценах текущего года, к реальному ВВП, выраженному в ценах базисного года.

то есть,

Данное выражение затем, как правило, умножается на 100 для перевода в проценты.

Применение 
Позволяет определить реальные изменения объёмов производства товаров и услуг в экономике. Дефлятор ВВП обычно рассчитывают органы официальной статистики, в России — Федеральная служба государственной статистики.

Источники 
 Матвеева Т. Ю. «Введение в макроэкономику», Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008
 Индекс-дефлятор ВВП в России и других странах мира
 Словарь современной экономической теории Макмиллана.-М., 1997
 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь.-5-е изд., перераб. и доп.-М., 2006
 Орлов А. И. Эконометрика. — 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2004

Примечания 

Макроэкономика
Экономические показатели